Шишкін — російське прізвище. Походить від тюркської основи sys — «шиш», що значить «пухлина», «пухнути», «опухати».

Відомі носії:
 Шишкін Василь Іванович — російський коняр;
 Шишкін Василь Іванович — Герой Радянського Союзу
 Шишкін Віктор Іванович — український політик.
 Шишкін Віктор Максимович — радянський футболіст, згодом — російських футбольний тренер.
 Шишкін Георгій Георгійович — російський художник.
 Шишкін Іван Іванович — російський художник.
 Шишкін Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу
 Шишкін Олександр Павлович — Герой Радянського Союзу
 Шишкін Роман Олександрович (1987) — російський футболіст

Посилання 
про походження прізвища 

Російські прізвища